Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2018 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen vom 28. bis 30. April 2018 an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Rabat